Кратер Бондаренко () — ударный кратер на обратной стороне Луны. Название дано в честь советского лётчика-истребителя, члена первого отряда космонавтов СССР, погибшего в сурдобарокамере при подготовке к полету, Валентина Васильевича Бондаренко (1937—1961) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1991 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Пацаев на западе; кратер Шовене на севере; кратер Деннинг на востоке-северо-востоке; кратер Пирке на юго-востоке и гигантский кратер Циолковский на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 28,3 км, глубина 2 км.

Кратер умеренно разрушен. Высота вала над окружающей местностью составляет 920 м. Дно чаши кратера неровное, в чаше кратера и на внутреннем склоне находятся несколько небольших кратеров.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны